Coronilla (geslacht), geslacht uit de vlinderbloemenfamilie
 Psidium acutangulum, ook 'coronilla' geheten, fruitboom en de vruchten van een verwant van de guave (Psidium guajava)

 Coronilla (Nematoda), geslacht van rondwormen